Vittorio Goretti, född 17 juni 1939 i San Cesario sul Panaro, Italien, död 7 juli 2016, var en italiensk astronom.

Minor Planet Center listar honom som V. Goretti och som upptäckare av 32 asteroider. Några tillsammans med andra astronomer.

Asteroiden 7801 Goretti är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckt av Vittorio Goretti

Se även 
Astronomiska upptäckter av Vittorio Goretti

Referenser 
 

Italienska astronomer under 1900-talet
Födda 1939
Avlidna 2016
Män
Personer från provinsen Modena